Robin Walker est un nom pouvant désigner:

 (né en 1976), concepteur de jeux vidéo australien
Robin Walker (né en 1978), homme politique conservateur britannique
Robin Walker, architecte irlandais, travaillant pour la firme  
Robin Walker, compositeur de l’œuvre orchestrale The Stone Maker (1995)

Voir aussi

Walker, Robin